Das Orléans Masters 2019 im Badminton fand vom 19. bis zum 24. März 2019 in Orléans statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste
 Hans-Kristian Vittinghus (zurückgezogen)
 Mark Caljouw (Halbfinale)
 Yu Igarashi (3. Runde)
 Lucas Corvée (2. Runde)
 Victor Svendsen (zurückgezogen)
 Kashyap Parupalli (3. Runde)
 Toma Junior Popov (3. Runde)
 Thomas Rouxel (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Kirsty Gilmour (Finale)
 Saena Kawakami (Champion)
 Ayumi Mine (Viertelfinale)
 Chloe Birch (1. Runde)
 Neslihan Yiğit (Halbfinale)
 Sabrina Jaquet (Viertelfinale)
 Linda Zechiri (2. Runde)
 Qi Xuefei (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Marcus Ellis / Chris Langridge (1. Runde)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (zurückgezogen)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (zurückgezogen)
 Ben Lane / Sean Vendy (Viertelfinale)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Champions)
 Akira Koga / Taichi Saito (Finale)
 Thom Gicquel / Ronan Labar (2. Runde)
 Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (zurückgezogen)
 Émilie Lefel / Anne Tran (Viertelfinale)
 Delphine Delrue / Léa Palermo (Viertelfinale)
 Yulfira Barkah / Jauza Fadhila Sugiarto (Viertelfinale)
 Akane Araki / Riko Imai (2. Runde)
 Chloe Birch / Lauren Smith (Champions)
 Johanna Goliszewski / Lara Käpplein (1. Runde)
 Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (zurückgezogen)
 Marvin Seidel / Linda Efler (zurückgezogen)
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Viertelfinale)
 Ben Lane / Jessica Pugh (2. Runde)
 Sam Magee / Chloe Magee (2. Runde)
 Wang Chi-lin / Cheng Chi-ya (2. Runde)
 Jacco Arends / Cheryl Seinen (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2019
Badminton 2019